Greve puede referirse a:

 Greve, localidad del municipio de Greve, región de Selandia, Dinamarca; 
 Greve (municipio), municipio de Selandia, región de Selandia, Dinamarca;  
 Greve in Chianti, localidad y municipio de la Ciudad metropolitana de Florencia, región Toscana, Italia.
 Grevé, queso sueco de leche de vaca similar al queso Emmental